TROTS steht für:

 Trein Observatie & Tracking Systeem, niederländisches Eisenbahn-Verkehrsüberwachungssystem von ProRail 

Trots steht für:
 Trots (Film), schwedisches Filmdrama (1952) 
 Trots op Nederland, niederländische Partei

Siehe auch:

Abkürzung